Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1927 года проводился со 2 по 5 февраля в Кортина-д’Ампеццо (Италия). Финляндия и Норвегия участия в нём не принимали.

Лыжные гонки, мужчины

18 км 
3 февраля 1927 года

50 км 
5 февраля 1927 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
2 февраля 1927 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
2 февраля 1927 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 FIS 1927 Cross country results
 FIS 1927 Nordic combined results
 FIS 1927 Ski jumping results

Лыжный спорт
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо
Международные соревнования по лыжному спорту в Италии
Чемпионаты мира в Италии